

Toponymie

 Dwórzno est un village dans la voïvodie de Mazovie. 
 Dwórzno est un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.